Serville (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Onhaye
 Serville (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk